

Вигань — село у повіті Харгіта.

Вигань — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Оребич.